Álvaro (Fernando) Noboa (Pontón) (* 1950, Guayaquil), un homme d'affaires et un homme politique équatorien
 Christian (Fernando) Noboa (Tello) (* 1985, Guayaquil), un footballeur international équatorien
 Gustavo (José Joaquín) Noboa (Bejarano) (* 1937, Guayaquil-2021), un politicien de droite équatorien
Patronyme hispanique